23-й чемпионат мира по академической гребле прошёл с 30 августа по 5 сентября 1993 года в чешском городке Рачице.

Распределение наград

Призёры от России 
 Двойка без рулевого (мужчины) — Владимир Митюшев, Александр Устинов

Чемпионаты мира по академической гребле
Чемпионаты мира в Чехии
Сентябрь 1993 года